Flatscher ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Flatscher (* 1940), österreichischer Musikinstrumentenbauer
 Carolina Flatscher (* 1982), österreichische Seglerin, Olympiateilnehmerin 2008 in der 470er Jolle